Ahmed Mathlouthi (né en 1989), nageur tunisien
Ali Mathlouthi (né en 1987), footballeur franco-tunisien
Aymen Mathlouthi (né en 1986), footballeur tunisien
Cherif Mathlouthi, footballeur tunisien
Emel Mathlouthi (née en 1982), chanteuse tunisienne
Hamza Mathlouthi (né en 1992), footballeur tunisien
Maroua Mathlouthi (née en 1988), nageuse tunisienne
Tawfik Mathlouthi (né en 1956), personnalité tunisienne

Patronyme arabe